Campese ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Campese (* 1963), italo-kanadischer Eishockeytorwart und -trainer
 David Campese (* 1962), australischer Rugbyspieler

Campese ist der Name folgender Orte:

 Giglio Campese, ein Ort in der italienischen Gemeinde Isola del Giglio
 Campese (Bassano del Grappa), ein Ortsteil von Bassano del Grappa am Canale di Brenta